Världsmästerskapet i ishockey 1982 var det 48:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 59:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Helsingfors och Tammerfors, Finland under perioden 15–29 april 1982.
B-VM i Klagenfurt, Österrike under perioden 18–27 mars 1982.
C-VM i Jaca, Spanien under perioden 19–28 mars 1982.

Det var 24 lag anmälda till VM. De åtta bästa lagen spelade A-VM, de åtta näst bästa lagen spelade B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.

För A-VM genomfördes en återgång till spelformen som användes senast 1978. En inledningsrunda återinfördes sålunda där alla 8 lag spelade en omgång där alla-mötte-alla. Därefter fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1–4. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes med till mästerskapsomgången. Nytt för detta år var att ingen nedflyttningsomgången om placeringarna 5–8 spelades.

Sovjetunionen erövrade för fjärde gången i rad VM-titeln. Man erövrade dessutom sin 21:a europamästerskapstitel. Den stora överraskningen i VM var USA:s nedflyttning till B-VM 1983.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM 
Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1–4. Ingen nedflyttningsomgången om placeringarna 5–8 spelades. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes med till mästerskapsomgången.

Inledande omgång

Mästerskapsomgång 

De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1–4. Alla matcher spelades i Helsingfors.

EM 

EM-medaljer delades ut till de från Europa deltagande lagen.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Klagenfurt, Österrike. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1983 och om att undgå de två nedflyttningsplatserna till C-VM 1983.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Jaca i Spanien. De åtta lagen spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1983.

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Jirí Kralik, Tjeckoslovakien
Back: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen
Forward: Viktor Sjalimov, Sovjetunionen

All star team 
Målvakt: Jirí Kralik, Tjeckoslovakien
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen; Aleksej Kasatonov, Sovjetunionen.
Forwards: Bill Barber, Kanada; Wayne Gretzky, Kanada; Sergej Makarov, Sovjetunionen.

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Vladislav Tretjak, Vladimir Mysjkin, Vjatjeslav Fetisov, Aleksej Kasatonov, Valerij Vasiljev, Sergej Babinov, Zinetula Biljaletdinov, Vasilij Pervuchin, Jurek Gimajev, Vladimir Zubkov, Sergej Makarov, Igor Larionov, Vladimir Krutov, Aleksandr Kozjevnikov, Vladimir Golikov, Viktor Tiumenev, Andrej Chomutov, Viktor Sjluktov,  Sergej Kapustin, Viktor Sjalimov, Nikolaj Drozdetskij, Sergej Sjepelev

Sverige 
Målvakter: Peter Lindmark (Timrå IK), Göte Wälitalo (IF Björklöven)
Backar: Peter Andersson (IF Björklöven), Jan Eriksson (MODO Hockey), Thomas Eriksson (Djurgården Hockey), Peter Helander (Skellefteå AIK), Roger Hägglund (IF Björklöven), Göran Lindblom (Skellefteå AIK), Tommy Samuelsson (Färjestads BK), Mats Thelin (AIK Ishockey)
Forwards: Jan Erixon (Skellefteå AIK), Ulf Isaksson (AIK Ishockey), Håkan Loob (Färjestads BK), Tommy Mörth (Djurgården Hockey), Mats Näslund (Brynäs IF), Ove Olsson (Leksands IF), Thomas Rundqvist (Färjestads BK), Tommy Själin (MODO Hockey), Hasse Sjöö (Frölunda HC), Patrik Sundström (IF Björklöven), Peter Sundström (IF Björklöven), Mats Ulander (AIK Ishockey)

Förbundskapten: Anders "Ankan" Parmström

Referenser

Källor
 Passion Hockey

1982 i Finland
1982 i Spanien
1982 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Ishockeysäsongen 1981/1982
Internationella sportevenemang i Helsingfors
1982
Sportevenemang i Tammerfors
Kärnten
Helsingfors under 1900-talet